

Pessoas
Eduardo Rabello - pioneiro da dermatologia no Brasil
Fabio Rabello - ator, cantor e pianista brasileiro
João Rabello - violonista brasileiro, sobrinho de Raphael Rabello
Kátia Rabello - empresária e banqueira brasileira, filha de Sabino Rabello
Raphael Rabello - violonista e compositor brasileiro
Renato Rabello - ator brasileiro
Sabino Rabello - empresário e banqueiro brasileiro, pai de Kátia Rabello

Outros
Rabello Futebol Clube

Veja também
Rabelo

Desambiguações de sobrenomes